Az 1992. évi nyári olimpiai játékok férfi teniszversenyét a svájci Marc Rosset nyerte a spanyol Jordi Arrese előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jim Courier (Harmadik kör)
  Stefan Edberg (Első kör)
  Pete Sampras (Harmadik kör)
  Goran Ivanišević (Elődöntős)
  Boris Becker (Harmadik kör)
  Michael Chang (Második kör)
  Guy Forget (Második kör)
  Michael Stich (Második kör)

<ol start="9">
  Wayne Ferreira (Második kör)
  Thomas Muster (Első kör)
  Sergi Bruguera (Második kör)
  Emilio Sánchez (Negyeddöntős)
  Andrej Cserkaszov (Elődöntős)
  Amos Mansdorf (visszalépett)
  Jakob Hlasek (Harmadik kör)
  Jordi Arrese (Döntős)

Tábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

F1